Уо́лпол (, ) — маленький необитаемый остров в группе Луайоте. Входит в состав Новой Каледонии. Административно является частью провинции Луайоте.

География 

Уолпол расположен примерно в 180 км к востоку от острова Новая Каледония и в 150 км от острова Пен. Длина острова с севера на юг составляет около 3 км, а ширина — 0,4 км. Общая площадь суши — 2 км².

Уолпол имеет вулканическое происхождение, хотя сформирован из кораллового известняка. Во время последнего ледникового периода остров находился под водой. В восточной части Уолпола находится небольшая равнинная местность.

Большая часть поверхности Уолпола представляет собой пустошь, только южная часть покрыта низкорослыми деревьями.

История 
До появления на Уолполе европейцев остров был обитаем. Об этом свидетельствуют археологические находки (скелеты людей, различные каменные орудия) и новокаледонские мифы.

Остров был открыт 17 ноября 1794 году британским капитаном Батлером, назвавшим его в честь своего корабля «Уолпол». В XIX веке к острову часто причаливали китобойные суда. Первым европейцем, высадившимся на Уолполе (это было в 1850 году), был капитан Нерскин ().

В начале XX века на острове было найдено гуано, разработкой которого занималась компания «Austral Guano Company Limited». В период с 1916 по 1941 год на Уолполе проживало около 300 человек (европейцы, канаки, азиаты).

После прекращения разработок гуано остров стал необитаемым.

Примечания

Ссылки 
 
 Walpole, A «Mystery Island» in Southeast New Caledonia.

Острова Луайоте
Острова Австралии и Океании
Острова Тихого океана